Campeloma gibbum är en snäckart som först beskrevs av Currier 1867.  Campeloma gibbum ingår i släktet Campeloma och familjen sumpsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Sumpsnäckor
gibbum